Острова Кука принимали участие в девяти летних Олимпийских играх. Дебютировав на Играх в Сеуле в 1988 году, спортсмены данной страны с тех пор не пропустили ни одной летней Олимпиады.

44 спортсмена островного государства (в том числе 18 женщин) принимали участие в состязаниях по боксу, гребному слалому, лёгкой атлетике, парусному спорту, плаванию и тяжёлой атлетике. Самая крупная делегация представляла страну на Играх 2016 года, когда олимпийские лицензии смогли получить 9 спортсменов.

В зимних Олимпийских играх спортсмены с островов Кука участия не принимали. Острова Кука никогда не завоёвывали олимпийских медалей.

Спортивный и национальный олимпийский комитет Островов Кука был создан в 1986 году и в том же году признан МОК.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Количество участников на летних Олимпийских играх 

 в скобках приведено количество женщин в составе сборной

См. также 
 Список знаменосцев Островов Кука на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com
 Острова Кука на сайте Международного олимпийского комитета
 Спортивный и национальный олимпийский комитет островов Кука